Jack Frost – postać z angielskiego folkloru, będąca uosobieniem zimy

Osoby 
 Jack Frost (ur. 1941) – pseudonim Boba Dylana, którego używał w latach 90. jako producent swoich płyt 
 Jack Frost (ur. 1968) – amerykański muzyk
 Jack Frost (1911–1995) – australijski polityk 
 Jack Frost – australijski zespół rockowy
 John Carver Meadows Frost (znany też jako Jack Frost, 1915-1979) – brytyjski konstruktor samolotów

Tytuły dzieł 
 Jack Frost – rosyjski film z 1964 roku. (znany też jako Morozko)  
 Jack Frost – angielska wersja filmu z 1964 roku
 Jack Frost – amerykański horror z 1996 roku
 Jack Frost 2: Zemsta zmutowanego zabójczego bałwana – kontynuacja powyższego filmu
 Jack Frost – amerykański film familijny z 1998
 Jack Frost – pierwszy album australijskiej grupy Jack Frost

Fikcyjni bohaterowie 
 Jack Frost – para komiksowych bohaterów Marvela
 Jack Frost – bohater z komiksu Avon
 Jack Frost – nieoficjalna maskotka japońskiej firmy Atlus
 Jack Frost – bohater z gry StarCraft
 Jack Frost – bohater grany przez  Martina Shorta w filmie Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj
 Jack Frost – bohater z filmu Strażnicy marzeń